The Kings Ransom (band), een Amerikaanse rockband uit Allentown, Pennsylvania
 The King's Ransom Museum, een museum over Elvis Presley in Las Vegas, Nevada